DDR – akronim od Deutsche Demokratische Republik, oficjalnej niemieckojęzycznej nazwy Niemieckiej Republiki Demokratycznej
 DDR SDRAM – typ pamięci komputerowej
 DDR2
 DDR3
 DDR4 
 DDR – droga dla rowerów
 Dance Dance Revolution – muzyczna gra komputerowa wyprodukowana przez firmę Konami